Навидад има више значења:

 Навидад (Парас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Навидад (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Навидад (Маскота), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Навидад (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Навидад (Халапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику